

Persone
 Adriano Maggiani (1943) – archeologo ed etruscologo italiano
 Attilio Maggiani (1893–1965) – allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore
 Maurizio Maggiani (1951) – scrittore e giornalista italiano

Altro
 Palazzo Maggiani – edificio in stile liberty di La Spezia

Pagine correlate
Maggini
Maggioni